Kepulauan Loloda syfta på:

 Kepulauan Loloda Utara – öar i Indonesien
 Kepulauan Loloda Selatan – öar i Indonesien